Dvouhra juniorů na French Open 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo šedesát čtyři hráčů. 18letý obhájce titulu Dominic Stricker již nebyl věkově způsobilý k účasti v juniorské kategorii.

Poprvé v grandslamové historii postoupili do semifinále  pouze Francouzi. Vítězem se stal 17letý třináctý nasazený Luca Van Assche, jenž ve finále zdolal turnajovou čtrnáctku téhož věku Arthura Filse po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Získal tak premiérovou grandslamovou trofej a stal se prvním francouzským šampionem turnaje od Geoffreyho Blancaneauxa v roce 2016. Dva francouzští junioři se v boji o titul na Roland Garros střetli poprvé od roku 2002 a v rámci grandslamu poprvé od Australian Open 2020.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2021
Dvouhra juniorek